Kuri-Gol (perz. قوریگل) se može odnositi na:
 Kuri-Gol, iransko jezero sjeveroistočno od Sahanda u pokrajini Istočni Azarbajdžan
 Kuri-Gol (Sabalan), iransko jezero na južnim obroncima Sabalana u Ardabilskoj pokrajini
 Istahr-e Kuri-Gol, iransko jezero kod Haštruda u pokrajini Istočni Azarbajdžan
 Kuri-Gol (planina), iranska planina kod Salmasa u pokrajini Zapadni Azarbajdžan
 Kuri-Gol (naselje), iransko naselje kod Ahara u pokrajini Istočni Azarbajdžan
 Kuri-Gol Darehsi, iranska dolina podno Kuh-e Čurkin-Baša u pokrajini Istočni Azarbajdžan